Cette page présente le bilan saison par saison du Sporting Portugal.

Tableau

Notes et références 

Sporting Clube de Portugal (football)
Sporting